Tina Bachmann (1978-), joueuse de hockey sur gazon allemande
 Tina Bachmann (1986-), biathlète allemande